Osoby o nazwisku Marcol:
 Alojzy Marcol (1931–2017), polski duchowny i profesor nauk teologicznych
 Czesław Marcol (ur. 1949), polski gracz ligi NFL

Polskie nazwiska